Maffia, de Italiaanse maffia
De Albanese maffia
De Amerikaanse maffia
Cosa nostra, ook wel de Sicilaanse maffia genoemd
De Mexican Mafia
De Mocro Maffia
Mocro Maffia (televisieserie), televisieserie over de Mocro Maffia
De Russische maffia
Triade (misdaad), ook wel de Chinese maffia genoemd

Overig 
Roma Maffia, Amerikaanse actice
Lisa Maffia, Britse zangeres
Maffia (lied), een lied van Ashafar en Babygang uit 2022
Maffia Vrouwen, een televisieprogramma

Zie ook 
Mafia, doorverwijspagina